Pride Final Conflict Absolute foi um evento de artes marciais mistas promovido pelo Pride Fighting Championships, ocorrido em  na Saitama Super Arena em Saitama, Japão.

Background 
Esse evento contou com as semifinais e a final do Grand Prix Peso Aberto do Pride. O torneio começou em 5 de Maio de 2006 no Pride Total Elimination Absolute e continuou em 1 de Julho de 2006 no Pride Critical Countdown Absolute.

Resultados

Chave do Grand Prix Peso Aberto do Pride de 2006 

1Fedor Emelianenko sofreu uma lesão na mão e não pode participar do torneio. Ele foi substituído por Wanderlei Silva.

Referências

Ligações Externas 

2006 nas artes marciais mistas
Desporto no Japão em 2006